Lummel (scheepvaart)
 Lummel (beeldhouwen)
 Lummelhaken 
 De Limburgse naam van Limmel
 Lummelen - een balspel waarbij een der spelers de lummel is
 Lummels - tekenfilmserie over laven van de Efteling